Perros désigne le plus communément la ville de Perros-Guirec.

Patronymie 

 Cindy Perros (née en 1990), championne du monde de kick-boxing ; 
 Georges Perros (1923-1978), écrivain français.